Dřeň může být:

 Kostní dřeň – tkáň uvnitř kostí
 Dřeň nadledvin
 Dřeň (botanika) – jedno z pletiv, zejména uvnitř stonků dřevin
 Dřeň (zoologie) – centrální osa chlupu
 Dužina plodů, např. pomeranče
 Ledová dřeň – pochoutka z ledu s příchutí ovoce

Externí odkazy